Handa, ville du Japon ;
 Handa, île d'Écosse.

Yuriko Handa (née en 1940), joueuse de volley-ball japonaise